Königsberger bezeichnet 

mit Bezug zu Königsberg (Preußen):
 Königsberger Brückenproblem, mathematische Problemstellung
 Königsberger Pregelbrücken, Infrastruktur
 Königsberger Klopse, ostpreußische Spezialität aus gekochten Fleischbällchen
 Königsberger Schulplan, Denkschrift von Wilhelm von Humboldt
 Königsberger Dom, wieder aufgebaute Kirche
 Königsberger Schloss, Ruine
 Königsberger Schlossteich, Gewässer
 Königsberger Marzipan, eine seit dem 18. Jahrhundert entwickelte Art der Marzipan-Herstellung
 Königsberger Tiergarten, 1896 eröffnet
 Königsberger Aufstand von 1656
 Königsberger Kleinbahn, erschloss den Osten des Landkreises Königsberg mit zwei schmalspurigen Bahnstrecken
 Königsberger Gelehrte Gesellschaft, bis 1945 in Königsberg 
 Verband Königsberger Ballspiel-Vereine (VKBV), lokaler Fußballverband von Königsberg
 Königsberger Express, deutschsprachige Monatszeitung in Kaliningrad

Personen (Königsberger oder Koenigsberger):
 Erich Königsberger (* 1956), österreichischer Politiker (FPÖ) 
 Felix Königsberger (1884–1945), deutscher Arzt
 Franz Seraph Königsberger (1814–~1888), österreichischer Komponist
 Helmut Georg Koenigsberger (1918–2014), britischer Historiker
 Johann Koenigsberger (1874–1946), deutscher Physiker, Mineraloge und Mitglied des badischen Landtages
 Konrad Königsberger (1936–2005), deutscher Mathematiker
 Leo Koenigsberger (1837–1921), deutscher Mathematiker
 Otto Königsberger (1908–1999), deutsch-britischer Architekt, Städteplaner und Hochschullehrer
 Paul Königsberger (* 1871; † im 20. Jahrhundert), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johann Georg Koenigsberger (1874–1946), Physiker, Mineraloge
 Ulrike Königsberger-Ludwig (* 1965), österreichische Politikerin
 Edith Dietz (1921–2015), geborene Königsberger, deutsche Schriftstellerin
 Regiomontanus (1436–1476), deutscher Mathematiker und Astronom

Sonstige Bedeutungen
 Königsberger Roland, eine Rolandsstatue in Königsberg in Bayern
 Königsberger (Huhn), eine Haushuhnrasse
 Königsberger 1, als Kurzbezeichnung für das Buch Analysis 1 von Konrad Königsberger
 Königsberger 2, als Kurzbezeichnung für das Buch Analysis 2 von Konrad Königsberger

Siehe auch:
 Königsberg